Nigrinus ist der Name oder ein Namensteil folgender Personen:

 Antonius Nigrinus (1500–1555), deutscher Humanist, Naturwissenschaftler, Mediziner, siehe Antonius Niger
 Bartholomaeus Nigrinus (1595–1646), deutscher reformierter Theologe
 Gaius Petronius Pontius Nigrinus, römischer Politiker, Konsul 37 n. Chr.

 Jeremias Nigrinus (1596–1646), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus, römischer Militär und Politiker (1. Jahrhundert)
 Wilhelm Nigrinus (1588–1638), deutscher Ethnologe